Сборная Нидерландов по футболу () — национальная сборная Нидерландов, представляющая страну на международных соревнованиях по футболу. С момента первого международного матча сборной Нидерландов в 1905 году, 59 футболистов защищали ворота сборной.

Первым вратарём сборной был Рейнир Беувкес, защищавший ворота в товарищеском матче против сборной Бельгии 30 апреля 1905 года. Наибольшее количество матчей — 130 — провёл Эдвин ван дер Сар, выступавший за сборную Нидерландов с 1995 по 2008 год. Он же является рекордсменом по сыгранным матчам на ноль — 72. Наибольшее количество пропущенных голов (100) на счету , сыгравшего за сборную 54 матча с 1924 по 1934 год.

Список вратарей 
.

Условные обозначения:

Примечания

Ссылки 
 Список вратарей сборной на сайте voetbalstats.nl 
 Статистика сборной на сайте voetbalstats.nl 

Сборная Нидерландов по футболу
Нидерланды